Lizzia är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Forbes 1846. Lizzia ingår i familjen Bougainvilliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Lizzia